Antunes Coimbra ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Antunes Coimbra (* 1953), brasilianischer Fußballspieler und -trainer, siehe Zico
 Eduardo Antunes Coimbra (* 1947), brasilianischer Fußballspieler und -trainer